2 strugi w Polsce:
 Golnica – struga, lewy dopływ Reskiej Węgorzy
 Golnica – struga, prawy dopływ Reskiej Węgorzy